NVA steht als Abkürzung für:

 Nationale Volksarmee, Armee der DDR
 Nieuw-Vlaamse Alliantie (auch N-VA), politische Partei in Belgien
 Night View Assist, Fahrerassistenzsystem, siehe Nachtsicht-Assistent
 Nodarbinātības Valsts Aģentūra, lettisches Arbeitsamt
 NVA, Flughafen von Neiva, Kolumbien (IATA-Code)
 Vektorieller Netzwerkanalysator,  elektronisches Messgerät, siehe Netzwerkanalysator

NVA steht für:
 NVA (Film), deutscher Film über die Nationale Volksarmee, von Leander Haußmann (2005)

Siehe auch:

Abkürzung